Il doppio  dello  Samarkand Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Andis Juška e Deniss Pavlovs erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Michail Elgin e Aleksandr Kudrjavcev hanno battuto in finale Radu Albot e Andrej Kuznecov 7–6(7–4), 2–6, [10–7].

Teste di serie 

 Michail Elgin /  Aleksandr Kudrjavcev (campioni)
 Malek Jaziri /  Adrián Menéndez Maceiras (quarti di finale)

 Divij Sharan /  Vishnu Vardhan (semifinali) 
 Gerald Melzer /  Mikhail Vasiliev (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Samarkand Challenger 2011